Charles Wilmot kan syfta på:

* Charles Wilmot, 1:e viscount Wilmot (omkring 1572–1644), engelsk krigare
 Charles Wilmot, 3:e earl av Rochester (1671–1681), brittisk peer